El Marquesado del Sobroso es un título nobiliario español creado el 18 de mayo de 1625 por el rey Felipe IV a favor de García Sarmiento de Sotomayor y Luna, II conde de Salvatierra, Señor del Sobroso, Virrey y Capitán General de Nueva España y del Perú.

Era hijo de Diego Sarmiento de Sotomayor, I conde de Salvatierra y de Leonor de Luna y Enríquez.

Su denominación hace referencia al "Sobroso", de donde eran Señores los Sarmiento de Sotomayor, situado en la localidad de Villasobroso, perteneciente actualmente al municipio de Mondariz, provincia de Pontevedra, donde se encuentra el Castillo de los marqueses del Sobroso.

Marqueses del Sobroso

Historia de los Marqueses del Sobroso

García Sarmiento de Sotomayor y Luna (.-1659), I marqués del Sobroso, II conde de Salvatierra, Señor del Sobroso, virrey de Nueva España de 1642 a 1648, y virrey del Perú.
Casó con Antonia Marcela de Acuña Guzmán marquesa de Vallecerrato. Sin descendientes. Le sucedió su hermano:

Diego Sarmiento de Sotomayor y Luna (.-1675), II marqués del Sobroso.
Casó con Juana Idiáquez, II condesa de Pie de Concha. 
Casó con Juana de Isasi y Bonifaz, II condesa de Pie de Concha. Le sucedió su hijo:

José Salvador Sarmiento e Isasi (1643-1681), III marqués del Sobroso, IV conde de Salvatierra, III conde de Pie de Concha.
Casó con María de Velasco, hija de Francisco Fernández de Velasco y Guzmán, y de Catalina Carvajal y Cobos, IV marquesa de Jódar. Le sucedió su hijo:

José Francisco Sarmiento de Sotomayor y Velasco (1681-1725), IV marqués del Sobroso, V conde de Salvatierra, IV conde de Pie de Concha.
Casó con Leonor de Zúñiga, hija de Francisco de Zúñiga y Guzmán, VIII marqués de Loriana, y de Luisa de Zúñiga y Dávila, VI marquesa de Baides. De su hijo José Manuel Sarmiento y Guzmán y de su esposa Ana de Córdoba, le sucedió su nieta:

Ana Sarmiento de Córdoba (1725-1770), V marquesa del Sobroso, VI condesa de Salvatierra.
Casó con Vicente Fernández de Córdoba y Spínola, hijo e Nicolás María Fernández de Córdoba y Figueroa, X duque de Medinaceli, IX duque de Feria, VII marqués de Montalbán, etc., y de Gerónima Spínola de la Cerda. Le sucedió su hijo:

José María Fernández de Córdoba y Sarmiento de Sotomayor (1747-1806), VI marqués del Sobroso, VII conde de Salvatierra, 
Casó con Sinforosa González de Castejón y Silva, hija de Martín Manuel de Castejón y Dávila, III marqués de Velamazán, V marqués de Gramosa, marqués de Coruña, vizconde de las Vegas de Matute, y de Fernanda de Silva.
Casó con María Antonia Fernández de Villarroel y Villacís, VII marquesa de San Vicente del Barco y VI marquesa de Fuentehoyo (ambos títulos por sucesión a su hermana Manuela), hija de Pedro Antonio Fernández de Villarroel y Fernández de Córdoba, V marqués de San Vicente del Barco, IV marqués de Fuentehoyuelo, vizconde de Villatoquite, y de Micaela de Villacís y de la Cueva, hija de Ignacio Manuel de Villacís y Manrique de Lara, V conde de las Amayuelas, IV conde de Peñaflor de Argamasilla. Le sucedió su hija:

Juana Nepomucena Fernández de Córdoba Villarroel y Spínola de la Cerda (1785-1808), VII marquesa del Sobroso, VIII condesa de Salvatierra, VII marquesa de San Vicente del Barco, marquesa de Loriana, marquesa de Baides, X marquesa de Jódar, marquesa de la Puebla, marquesa de Villoria, marquesa de Valero, VII marquesa de Fuentehoyuelo, vizcondesa de Villatoquite.
Casó con José Rafael Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Palafox (1776-1863), XII duque de Aliaga, XII duque de Híjar, XII duque de Lécera, VII duque de Almazán, VIII duque de Bournonville, IX marqués de Orani, marqués de Almenara, XVI marqués de Montesclaros, V marqués de Rupit, XIII conde de Palma del Río, XVIII conde de Belchite, XVII conde de Salinas, XVIII conde de Ribadeo, XII conde de Vallfogona, XI conde de Guimerá, XII conde de Aranda, XII conde de Castellflorit, IX marqués de Torres de Aragón, IX marqués de Vilanant, vizconde de Alquerforadat, XX vizconde de Ebol. Sumiller de Corps de los Reyes Fernando VII e Isabel II. Le sucedió su nieto: 

Agustín de Silva y Bernuy († 1872), VIII marqués del Sobroso, XV duque de Lécera, X duque de Bournonville, IX duque de Almazán, XIV duque de Híjar, VIII marqués de San Vicente del Barco, X marqués de Rupit, XV marqués de Almenara, XVII conde de Aranda, XIII conde de Castellflorit, IX conde de Salvatierra, XX conde de Ribadeo, XIX conde de Salinas, IX conde de Salvati, vizconde de Alquerforadat, vizconde de Ebol, príncipe della Portella.
Casó con Luisa Fernández de Córdoba, hija de Francisco de Paula Fernández de Córdoba y Lasso de la Vega, XIX conde de la Puebla del Maestre, y de Manuela de la Vega de Aragón y Nin de Zatrillas, marquesa de Peñafuerte. Sin descendientes. Le sucedió el hermano de su padre, su tío carnal:

Andrés Avelino de Silva y Fernández de Córdoba (1806-1885), IX marqués del Sobroso, XIII duque de Aliaga, XV conde de Palma del Río, XVI marqués de Almenara, X conde de Salvatierra.
 Casó con María Isabel Carolina de Campbell y Vicent. Dividió todos sus títulos entre sus dos hijos, Alfonso de Silva y Cambell y Jaime de Silva y Campbell.

-

-

Rehabilitado en 1926 por:

María Rosa Vázquez y Silva (1907-1968), XII marquesa del Sobroso.
Casó con Pedro Caro y Guillamas hijo de los Marqueses de Villamayor. Le sucedió, en 1974, su hija:

  María Rosa Caro Vázquez Guillamas y Silva (n. en 1936), XIII marquesa del Sobroso.
Casó con Gonzalo Chavarri Santiago-Concha. Marques de Gorbea y Marques de Águila Real.

Referencias

Sobroso, del